ЭБУ — электронный блок управления
 эбу — древко для оружия Яри
 Силла, Эбрима Эбу
 Эбу Али Реха эль-Кеттани (Ebu Ali Reha el Kettani) — архитектор Кызыл Куле